Авл Верги́ний () может относиться к следующим выдающимся деятелям Древнего Рима эпохи ранней Республики:
 Авл Вергиний — народный трибун (совместно с Марком Вольсцием Фиктором) в 461—457 годы до н. э.